

Toponyme

France
 Le Busca est un quartier de la ville de Toulouse ;
 La place du Busca se trouve au cœur de ce quartier.

Italie
 Busca est une commune de la province de Coni dans la région du Piémont en Italie.

Personne 

 Ignazio Busca